Аэропорт Залингей () (ИАТА: ZLX, ИКАО: HSZA) — аэропорт, обслуживающий город Залингей в регионе Центральный Дарфур в Судане.

Аварии и инциденты 
11 ноября 2010 года, самолёт Ан-24 суданской авиакомпании Tarco Airlines, летящий по курсу из Хартума до Ньялы, разбился при посадке в аэропорту Залингей. По сведениям авиакомпании, на посадке у самолёта лопнуло две шины, в результате сам самолёт разломился и загорелся. Погиб один пассажир, один человек получил серьёзные ранения, другие пять человек получили небольшие ранения, а остальные 32 пассажира и 5 членов экипажа избежали травм.

Примечания 

Авиационные происшествия 2010 года
Авиационные происшествия с Ан-24
Ноябрь 2010 года
Авиационные происшествия в Судане
События 11 ноября
2011 год в Судане
Аэропорты Судана